Pasió de Mègara, militar grec 
 Pasió d'Atenes, banquer d'Atenes